Gouthière peut faire référence à :
 Pierre Gouthière (1732-1813), ciseleur-doreur français.
Florian Gouthière, journaliste scientifique et essayiste français.
Rue Gouthière, une voie du  arrondissement de Paris, en France, baptisée en hommage au ciseleur-doreur.
 Hôtel Gouthière, un hôtel particulier du  arrondissement de Paris, en France, édifié pour le ciseleur-doreur.